Цифры майя () — блок стандарта Юникод. Содержит цифры майя, использовавшиеся цивилизацией майя в доколумбовой Мезоамерике.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания